

Жабоклики — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Жабоклики — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства